Сэрылькикэ:

Реки
 Сэрылькикэ (приток Велисурунъёгана)
 Сэрылькикэ (приток Покалькы)